O rio Capivari é um curso de água do estado do Mato Grosso do Sul, Brasil, que desagua no rio Paraguai, e que passa pelo município de Coxim.

Capivari